La Coppa di Corea del Sud (, ) è una competizione calcistica sudcoreana organizzata dalla Federazione calcistica della Corea del Sud. È stata istituita nel 1996.

La squadra più titolata nella competizione è il , con 5 vittorie.

Albo d'oro

Statistiche

Vittorie per club

Collegamenti esterni
Official FA Cup website 
FA Cup fixtures and results  
FA Cup all-time winners 
Official K-League website 
Taeguk-Soccer Korean soccer forum 
ROKfootball.com website 
Footcoreen.com website 
Regular K-League news and player profiles 

Coppa della Corea del Sud